Museo Real puede designar a distintos museos relativos a un reino:
Los Museos Reales de Bélgica (Musées royaux o Koninklijke Musea).
Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica
Museo Real de Bellas Artes de Amberes (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen).
Museo Real de Arte e Historia (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis -KMKG-, Bruselas).
Museo real de África central (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika -KMMA-, Tervuren).
Los Museos Reales del Reino Unido y Canadá (Royal Museums).
Royal Museum, Edimburgo.
Royal Air Force Museum, Londres.
Royal Artillery Museum, Londres.
Royal Engineers Museum, Gillingham, Kent, Inglaterra.
Royal Albert Memorial Museum, Exeter, Devon, Inglaterra.
Royal Museum and Art Gallery, Canterbury, Kent, Inglaterra.
Real Museo de Ontario, Canadá.
Royal Tyrrell Museum, Alberta, Canadá.
Los museos "reales" en el Reino de los Países Bajos (el término neerlandés Rijksmuseum, a veces equiparado al término alemán Reichmuseum -"museo imperial"- debe traducirse como "Museo del Estado").
Antiguos museos reales de Portugal.
Museo Real de Ajuda (Jardín Botánico de Ajuda, Lisboa).
Antiguos museos reales de reinos alemanes.
Museos Reales de Baviera (los del antiguo reino de Baviera, actualmente en el Kunstareal de Múnich).
Museo Real de Berlín (del antiguo reino de Prusia, actualmente Altes Museum de Berlín y otros Museos Estatales de Berlín -Staatliche Museen zu Berlin, véase :en:Berlin State Museums o :de:Staatliche Museen zu Berlin-)
No debe confundirse la expresión alemana Königliches Museum ("museo real") con el Museo Koenig de Bonn (Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig).